Hermansen ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Hermansen (1985–2001), norwegisches Mordopfer, siehe Mordfall Benjamin Hermansen 
 Chad Hermansen (* 1977), US-amerikanischer Baseballspieler
 Edith Hermansen (1907–1988), dänische Schauspielerin
 Helmer Hermansen (1871–1958), norwegischer Sportschütze
 Henry Hermansen (1921–1997), norwegischer Skilangläufer und Biathlet
 Mads Hermansen (* 2000), dänischer Fußballspieler
 Martin Hermansen (* 1976), dänischer Basketballspieler
 Omar Hermansen (* 1913), dänischer Boxer
 Pål Hermansen (* 1955), norwegischer Fotograf
 Tom Hugo Hermansen (* 1979), norwegischer Sänger und Songwriter, siehe Tom Hugo
 Tor Erik Hermansen (* 1972), norwegischer Musikproduzent und Komponist

Siehe auch:
 Hermanson
 Hermansson
 Hermannsson